Batalla de Mogadiscio és el nom donat a diversos combats lliurats a Mogadiscio en els darrers anys:

 La primera batalla de Mogadiscio (3 i 4 d'octubre del 1993) fou una operació de les forces americanes (i alguns malais i pakistanesos de les forces de l'ONU) per capturar al senyor de la guerra Muhammad Fara Hassan, àlies Aydid. Va acabar amb la mort de 18 soldats americans i 73 de ferits (amb els morts i ferits anteriors més de 100 baixes americanes) i la decisió de retirar-se del país.
 La segona batalla de Mogadiscio foren les operacions de la Unió de Corts Islàmiques de Somàlia per capturar Mogadiscio entre el 7 de maig i el 6 de juny del 2006, quan finalment els islamistes van entrar a la ciutat fins llavors controlada per l'Aliança per la Restauració de la Pau i contra el Terrorisme, afavorida pels americans.
 La tercera batalla de Mogadiscio es va lliurar entre el 22 i el 28 de desembre del 2006, quan els etíops i els seus aliats locals del Govern Federal de Transició van assetjar la ciutat (dia 27) i la Unió de Corts islàmiques la va abandonar (28 de desembre); els etíops hi van entrar el dia 29.
 Com a continuació de la batalla els combats produïts el març i l'abril entre els reorganitzats islamistes d'Al-Shabaab, aliats al clan hawiye, el març i abril del 2007; els combats es van reproduir altre cop el novembre del 2007; el 19 i 20 d'abril del 2008 les forces etíops van voler entrar a barris de la ciutat dominats pels islamistes i hawiye i les lluites es van reproduir.